Александр Бутузов:
 Бутузов, Александр Васильевич (род. 1927) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Бутузов, Александр Владимирович («Фагот»; 1957—2013) — русский поэт и художник.